Dorgerloh ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Dorgerloh (* 1961), deutsche Kunsthistorikerin
 Fritz Dorgerloh (* 1932), deutscher Theologe
 Hartmut Dorgerloh (* 1962), deutscher Kunsthistoriker
 Stephan Dorgerloh (* 1966), deutscher Theologe und Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Dorgelo, deutsches Uradelsgeschlecht